El término «Templo de Veracruz» puede referirse a:

Edificaciones religiosas

Cristianismo 
 Capillas, Ermitas, Basílicas, Catedrales, Colegiatas, Conventos, Iglesiasde la Santa y Vera Cruz, .

SUD 
 Templo de Veracruz, templo del Movimiento de los Santos de los Últimos Días en Veracruz, México.